Мемориал Ондрея Непелы 2012 года () — международное соревнование по фигурному катанию проведённое Словацкой федерацией фигурного катания в Братиславе с 3 по 7 октября 2012 года. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Это был 20-й турнир, проведённый с 1993 года в честь чехословацкого фигуриста Ондрея Непелы (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трехкратного чемпиона мира.

Результаты

Мужчины

Женщины

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы на льду

 WD = снялись с соревнований

Ссылки 
 Результаты
 Официальный сайт

2012 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Октябрь 2012 года
Спорт в Словакии в 2012 году